Svetlana Kuznecova era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al secondo turno da Anastasija Pavljučenkova.

In finale Johanna Konta ha sconfitto Agnieszka Radwańska con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (finale)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Karolína Plíšková (ritirata)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)

 Johanna Konta (campionessa)
 Elina Svitolina (ritirata)
 Elena Vesnina (primo turno, ritirata)
 Roberta Vinci (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (quarti di finale)

Wildcard 

  Belinda Bencic (primo turno, ritirata)

 Eugenie Bouchard (semifinale)

Qualificate 

  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Duan Yingying (quarti di finale)

 Christina McHale (secondo turno)
 Maria Sakkarī (primo turno)

Lucky loser 

  Irina Falconi (primo turno)
  Arina Rodionova (primo turno)

 Donna Vekić (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2017